Chiesa della Madonna Pellegrina – chiesa di Lizzola, frazione di Valbondione
 Chiesa della Madonna Pellegrina – chiesa di San Giorgio, frazione di Rovereto
 Chiesa della Madonna Pellegrina – chiesa di Slaghenaufi, frazione di Lavarone